Sinistra – direzione relativa opposta alla destra e corrispondente al lato del corpo umano in cui ha sede il cuore

Politica
 Sinistra – termine generico per indicare uno schieramento politico di orientamento progressista, socialista, radicale, riformista o comunista
 Sinistra storica – schieramento politico italiano dell'Ottocento
 Sinistra nazionale – rappresentazione del patriottismo di sinistra
 Sinistra – partito politico danese
 Sinistra – partito politico norvegese

Altro 
 Sinistra – in geografia, di un fiume o altro corso d'acqua
Sinistra – nella nautica, lato di una nave o di una barca
Sinistra – termine utilizzato in araldica per indicare parte dello scudo o pezze

Altri progetti